Bow Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bow Mountain (Montana)
 Bow Mountain (Oklahoma)
 Bow Mountain (Wyoming)